Hermanas de la Adoración puede referirse al nombre común o gentilicio de una de los siguientes institutos religiosos de la Iglesia católica, de derecho pontificio:

Hermanas de la Adoración Reparadora, fundadas por María Teresa del Corazón de Jesús en París, 1848;
Hermanas de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento, fundadas por François-Marie Langrez en Quimper (Francia), 1821;
Hermanas de la Adoración de la Preciosísima Sangre, fundadas por Teresa Weber en O'Fallon (Estados Unidos), 1878;
Hermanas de la Adoración del Sagrado Corazón, fundadas por Juana Francisca de Jesús en Lyon, 1820;
Hermanas de la Adoración del Santísimo Sacramento, de rito siro-malabar, fundada por Tomás Kurialacherry en Changanacherry (India), 1908.